Le sigle RB1 peut signifier :

Astronomie 
 2016 RB1, un astéroïde géocroiseur ;
 (9163) 1987 RB1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (24664) 1988 RB1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (10535) 1991 RB1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Biologie 
 RB1, gène du rétinoblastome, situé sur le bras long du chromosome 13.

Sport automobile 
 Red Bull RB1, une formule 1 de l'écurie Red Bull Racing.